Rousseau est un nom de famille et un nom de lieu ou une personne. 

Le nom Rousseau est un surnom donné à une personne aux cheveux roux. En ancien français, rossel est un dérivé de roux, rougeâtre. Ce nom désigne le plus souvent Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), philosophe francophone originaire de Genève.

Patronyme

A 
 Alain Rousseau, entraîneur de football polynésien de la fin du  ;
 Albert Rousseau (1908-1982), peintre québécois ;
 Alcide Rousseau (1881-1974), coureur cycliste français ;
 Anaïs Allard-Rousseau (1904-1971), personnalité québécoise, épouse d'Arthur Rousseau ;
  ;
 Antoine Rousseau (1678-1749), marchand et financier français ;
 Armand Rousseau (1835-1896), homme politique français ;
 Arthur Rousseau (1900-1994), entrepreneur et homme politique québécois ;
 Auguste Rousseau (), auteur dramatique français ;
 Auguste Rousseau de Saint-Aignan (1770-1858), diplomate et homme politique français ;
 Aurélien Rousseau (né en 1976), haut fonctionnaire français ;

B 
 Benoît Rousseau, acteur québécois spécialisé dans le doublage ;
 Blanche Rousseau (1875-1949), femme de lettres belge ;
 Bobby Rousseau (né en 1940), joueur québécois de hockey sur glace ;

C 
 Carole Rousseau (née en 1967), animatrice de télévision ;
 Cecil Clyde Rousseau (1938-2020), mathématicien américain ;
 Célestin Rousseau (1861-1949), espérantiste et pharmacien français ;
  ;
 Charles de Rousseau (?-1623), évêque français ;
 Christiane Rousseau (née en 1954), mathématicienne française et canadienne ;
 Claude-Louis Rousseau (1735-1810), évêque français ;
 Constance Rousseau (née en 1989), actrice française ;

D 
 Daniel Rousseau (né en 1951), écrivain français ;
  ;
 Dunc Rousseau (1945-2017), joueur de hockey sur glace canadien ;

E 
 Édouard Rousseau (1900-1974), acteur français ;
 Emmanuel Rousseau (né en 1969), dignitaire de l'Ordre de Malte et archiviste français ;
  ;
  ;

F 
 Florian Rousseau (né en 1974), cycliste français, champion olympique ;
  ;
 François Alem-Rousseau (1793-1868), homme politique français
 François-Olivier Rousseau (né en 1947), écrivain français
 Frédéric Rousseau (né en 1955), historien français
 Frederick Rousseau (né en 1958), compositeur français

G 
 Gabriel Argy-Rousseau (1885-1953), maître verrier français
 Gabriel Rousseau de Villejouin (1709-1781), officier de la Marine royale française
 Gaston Rousseau (1925-2019), coureur cycliste français
 Gervais Rousseau (1822-1900), homme politique français
 Guillaume-Charles Rousseau (1772-1834), général français de la Révolution et de l’Empire
 Guillaume Chaudron-Rousseau (1752-1816), homme politique français

H 
 Henri Rousseau (1844-1910), peintre français, dit le Douanier Rousseau
 Henri Émilien Rousseau (1875-1933), peintre orientaliste français
 Henri-Paul Rousseau (née en 1949), professeur et administrateur québécois

I 
 Isaac Rousseau (1672-1747), maître-horloger genevois, père de Jean-Jacques Rousseau

J 
 Jacques Rousseau (1905-1970), botaniste québécois
 Jayson Rousseau (né en 1994), coureur cycliste français
 
 Jean César Rousseau de La Parisière (1667-1736), évêque de Nîmes
 
 Jean-Bonaventure Rousseau (1726/1727-1774), marchand de fourrures français
 Jean-Claude Rousseau (né en 1950 ?), cinéaste français
 Jean-François Rousseau (1738-1808), orientaliste français
 , plusieurs personnalités dont Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), écrivain et philosophe d'expression française
 Jean-Pierre Rousseau (né en 1955), personnalité française du monde de la musique, directeur de la musique de Radio France
 Jeanne Rij-Rousseau (1870-1956), peintre française
 Jeffrey Alexandre Rousseau (1852-1927), banquier et homme politique québécois
 Jehanne Rousseau (née en 1976), créatrice, graphiste et scénariste de jeux vidéo française.
 Joseph-Hervé Rousseau (1877-1964), homme politique québécois
 Joseph Thomas Rousseau (1852-1896), peintre québécois
 Judith Rousseau (née en 1970), statisticienne bayésienne française
 Jules-Antoine Rousseau (1710-1782), sculpteur français
 Julien-Jacques Rousseau (1838-1907), botaniste français

L 
 Louis Jacques Rousseau (1759-1829), magistrat et homme politique français
 Louis Rousseau de Saint-Aignan (1767-1837), militaire et homme politique français
 Louise Rousseau (1854-1924), botaniste et femme de lettres
 Louisette Rousseau (1906-1976), actrice française

M 
 Magali Rousseau (née en 1988), nageuse française, fille de Michel Rousseau
 Marcel Samuel-Rousseau (1882−1955), compositeur français, fils de Samuel Rousseau
 Mariette Rousseau (1850-1926), mycologue belge
 Mariette Rousseau-Vermette (1926-2006), artiste peintre et lissière québécoise
 
 
 Monique Rousseau (née en 1937), femme politique française

N 
 Nicolas Rousseau (né en 1983), coureur cycliste professionnel français
 Nita Rousseau (1944-2003), journaliste et écrivaine française
 Normand Rousseau (né en 1939), romancier, nouvelliste et biographe québécois

P 
 Pascal Rousseau (né en 1962), footballeur français
 Paul Rousseau (1868-1941), journaliste sportif français
 Paul Rousseau (1956-2021), poète et romancier québécois
 Philippe Rousseau (1816-1887), peintre français
 
 Pierre Waldeck-Rousseau (1846-1904), homme d'État français

R 
 Raoul Rousseau (1915-1993), homme politique français
 René Waldeck-Rousseau (1809-1882), avocat et homme politique français, père de Pierre Waldeck-Rousseau

S 
 
 Sandrine Rousseau (née en 1972), économiste et femme politique française
 Serge Rousseau (1930-2007), acteur français
 Stéphane Rousseau (né en 1966), humoriste et acteur québécois
 Sylvain Rousseau (né en 1979), artiste plasticien français

T 
 Théodore Rousseau (1812-1867), peintre français
 Théodore-Auguste Rousseau (1822-1857), peintre français

U 
 Ulphée-Wilbrod Rousseau (1882-1967), homme politique québécois

V 
 Victor Rousseau (1865-1954), sculpteur belge
 Vincent Rousseau (né en 1962), coureur de fond belge

W 
 William Rousseau (né en 1977), auteur-compositeur-interprète français

Y 
 Yves Rousseau (né en 1944), inventeur français, concepteur en aéronautique légère

Personnage de fiction 
 Danielle Rousseau, personnage de la série Lost : Les Disparus

Toponyme  

 Rousseau, circonscription électorale provinciale du Québec.
 Île Rousseau, à Genève, renommée en l'honneur de Jean-Jacques Rousseau.
 Petite rivière Rousseau, un affluent de la rivière Mistassibi, coulant dans Saint-Stanislas, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.

Autres 
 Codes Rousseau, société d'édition française
 Rousseau Aviation, petite compagnie aérienne bretonne qui a existé de 1967 à 1976
 Rousseau Métal, entreprise manufacturière canadienne
 Rousseau est une plateforme technologique utilisée en Italie par le parti politique Mouvement 5 étoiles pour la gestion centralisée de ses activités.
 Le concours de procès simulé en droit international Charles Rousseau, concours créé en 1985.

Variantes
 Lerousseaux
 Rosseau, , Rossieau, Rossiau
 Rosias, Rossias
 , Rozeaux, Rosaux, 

variantes flamandes
 Rouzeeuw, Rossauw, Rossou, Rossouw
 Rosseeuw, Roseeuw, Rousseeuw, Rousseu, Rosieuw

Voir aussi 
 
 
  (homophone)

Patronyme suisse
Patronyme français
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme